Николай Мейендорф:
 Мейендорф, Николай Егорович (1835—1906) — начальник 13-й кавалерийской дивизии, генерал от кавалерии.
 Мейендорф, Николай Феофилович (1887—1969) — полковник лейб-гвардии Конной артиллерии, участник Первой мировой войны и Белого движения.